Graham Jarvis (drummer); studiomuzikant
Graham Jarvis (acteur); acteur
Graham Jarvis (motorsporter); motorsporter